Single numer jeden w roku 1979 (USA)
 Single numer jeden w roku 1979 (Japonia)

Zobacz też